Johann Pascolini ist der Name folgender Personen:

* Johann Pascolini (Glockengießer), deutscher Glockengießer 
 Johann Pascolini (Räuber) (1831–1871), deutscher Räuber